Pina de Ebro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pina de Ebro (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Pina de Ebro (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar